Tibberton kan syfta på:

Storbritannien 

 Tibberton, Gloucestershire, ort i England, 
 Tibberton, Worcestershire, ort i England, 
 Tibberton, Shropshire – en ort i Telford and Wrekin, Shropshire, England